Stanisław Sadowski – pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego
 Stanisław Sadowski – lekarz chirurg i działacz społeczny, poseł na Sejm PRL I kadencji
 Stanisław Sadowski – pułkownik ludowego Wojska Polskiego